Приуральское — топоним:

Казахстан 
 Приуральское — село в Карабалыкском районе Костанайской области.

Россия 
 Приуральское — село в составе района Печора Республики Коми.
 Приуральское — муниципальное образование в районе Печора Республике Коми.

См. также 
 Приуральский